Данилов, Павел:
 Данилов, Павел Фёдорович (1776—1833) — русский генерал-лейтенант, военный губернатор Динабургской крепости.
 Данилов, Павел Фёдорович (1791—не ранее 1838) — минцмейстер Санкт-Петербургского монетного двора в 1820—1838 годах.
 Данилов, Павел Фёдорович (1894—1950) — Герой Советского Союза.